Номени () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси. Население кантона на 1999	год составляло 9290 человек.				
						
Код INSEE кантона 5423. Всего в кантон Номени входят 25	коммун, из них главной коммуной является Номени.

Коммуны кантона

См. также 						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	

Кантоны департамента Мёрт и Мозель